Кимоварское общество — сельское общество, входившее в состав Ребольской волости Повенецкого уезда Олонецкой губернии.

Общество объединяло населённые пункты, расположенные на озере Лексе.

Согласно «Списку населённых мест Олонецкой губернии по сведениям за 1905 год» общество состояло из следующих населённых пунктов:

Примечания

Ссылки 
 Список населенных мест Олонецкой губернии по сведениям за 1905 год (стр. 280) .
 Кимоварское общество 

Населённые пункты Олонецкой губернии
Муезерский район